In viaggio  – album di Fabio Concato del 1992
In viaggio  – brano di Paola & Chiara del 1996
 In viaggio  – Raccolta di racconti di Fabrizia Ramondino del 1995
 In viaggio  – album di Alberto Fortis del 2006
 In viaggio  – album della Krikka Reggae del 2014
 In Viaggio – rivista mensile edita da Mondadori.